Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sierra () :
 le comté de Sierra, situé dans l'État de Californie ;
 le comté de Sierra, situé dans l'État du Nouveau-Mexique.